En électromagnétisme, le terme de rayonnement dipolaire peut désigner :
 Le rayonnement dipolaire électrique ;
 Le rayonnement dipolaire magnétique.
En général quand le terme est employé sans plus de précisions, on parle implicitement de rayonnement dipolaire électrique, car c'est ce processus là qui est le plus fréquent (ou en tout cas le plus prépondérant). Cependant, dans certains cas spécifiques où seul le rayonnement dipolaire magnétique joue un rôle, comme dans les mécanismes d'émission des pulsars, il est possible que le terme de « rayonnement dipolaire » se réfère en réalité au rayonnement dipolaire magnétique.

Électromagnétisme